Zdeněk Švarc může být:

 Zdeněk Švarc (lední hokejista) (1919–1948) – český hokejista
 Zdeněk Švarc (umělec) (1954–2011) – český režisér, hudebník a výtvarník; někdejší manžel Marcely Březinové